Posrednik (russ.  „Vermittler“) bezeichnet:

 Posrednik (Verlag), russischer Verlag, der von 1884 bis 1925 existierte
 Posrednik (Film), russischer Film von 1990, Regie Wladimir Potapov
 Pośrednik, Dorf im Powiat Kaliski im westlichen Polen
 eine Kurzgeschichte des kroatischen Schriftstellers Blaž Lorković